Cologno ist Namensteil mehrerer italienischer Orte:

 Cologno al Serio, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo
 Cologno Monzese, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand
 Cologno, Ortsteil der Gemeinde Casalmaiocco in der Provinz Lodi